Лейк () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лейк, Айни (род. 1965) — советская спортсменка-подводница.
 Лейк, Вероника (1922—1973) — американская актриса.
 Лейк, Грег (1947—2016) — британский гитарист и вокалист.
 Лейк, Джей (1964—2014) — американский писатель-фантаст,
 Лейк, Джерард, 1-й виконт Лейк (1744—1808) — главнокомандующий британскими вооружёнными силами в Индии.
 Лейк, Джон (1878—?) — американский велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Лейк, Леонард (1945—1985) — американский серийный убийца.
 Лейк, Оливер (род. 1942) — американский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист, композитор.
 Лейк, Перси Генри Ноэль (1855—1940) — канадский военный.
 Лейк, Рики (род. 1968) — американская актриса и телеведущая.
 Лейк, Ричард Стюарт (1860—1950) — канадский политик.
 Лейк, Саймон (1866—1945) — американский инженер, один из первых создателей подводных лодок.
 Лейк, Сэм (род. 1970) — финский писатель, сценарист видеоигры Max Payne, настоящее имя Сами Ярви.
 Лейк, Фред (1866—1931) — американский бейсболист.
 Лейк, Фред (1883—1937) — канадский хоккеист.
 Лейк, Хадсон (; род. 1969) — американская актриса.
 Лейк, Элис (1895—1967) — американская киноактриса.
 Лейк, Энтони (род. 1939) — американский политик.

Топоним 
Округа в США:

 Лейк — в Иллинойсе.
 Лейк — в Индиане.
 Лейк — в Калифорнии.
 Лейк — в Колорадо.
 Лейк — в Миннесоте.
 Лейк — в Мичигане.
 Лейк — в Монтане.
 Лейк — в Огайо.
 Лейк — в Орегоне.
 Лейк — в Теннесси.
 Лейк — во Флориде.
 Лейк — в Южной Дакоте.

Тауншипы в США:

 Лейк — в округе Розо, Миннесота.
 Лейк — в округе Уабаша, Миннесота.

См. также 
 Лейкс — англоязычный топоним
 Лейквуд — англоязычный топоним
 Гранд-Лейк — название нескольких озёр
 Лейк-Сити () — название нескольких населённых пунктов в США
 Ред-Лейк () — англоязычный топоним
 Бэр-Лейк — округ в Айдахо
 Грин-Лейк — округ в Висконсине
 Ред-Лейк — округ в Миннесоте
 Солт-Лейк — округ в Юте
 Солт-Лейк-Сити — город в США, столица штата Юта